Héctor González (Mexicaans voetballer, 1945), Mexicaans voetballer
Héctor González (wielrenner) (1986), Spaans wielrenner
Héctor Augusto González (1977), Venezolaans voetballer
Héctor González Ortíz (1972), Ecuadoraans voetballer en voetbalcoach
Héctor González Garzon (1937), Colombiaans voetballer
Héctor Gónzalez Moreno (1992), Spaans voetballer